«Tea Party» (чаепитие) — песня эстонской певицы Керли, выпущенная в качестве второго сингла с музыкального сборника Almost Alice по мотивам фильма Тима Бёртона «Алиса в Стране чудес». Сингл был издан 2 марта 2010 года. 15 июня 2010 года вышло издание «Tea Party» в формате макси-сингла, содержащего оригинальную версию и шесть ремиксов.

Информация о песне 
Керли заявила, что она хотела бы создать нечто «психоделическое [и] запутанное» по мотивам фильма Алиса в стране чудес.
Изначально она не хотела, чтобы «Tea Party» издавалась в качестве сингла, поскольку считала, что материал её второго студийного альбома, запланированного на 2011 год, намного лучше этой песни, и ей не хотелось бы, чтобы звукозаписывающая компания отказалась выпускать альбом в случае неудачного релиза «Tea Party». Тем не менее в июне 2010 года был выпущен макси-сингл с ремиксами.

Видеоклип, режиссёром которого стал Джастин Хардер, вышел 10 марта 2010 года. В клипе изображена сцена безумного чаепития по мотивам Алисы в стране чудес.

Критические отзывы 
USA Today положительно отозвалась о «Tea Party» на фоне общего негативного тона критики по отношению к альбому Almost Alice в целом; по мнению рецензента, только в этой песне из всего альбома была отражена эстетика и тематика Алисы в стране чудес. Houston Chronicle опубликовала негативный отзыв на Almost Alice и на «Tea Party» в частности, где было сказано, что песня могла бы быть «более смелой».

Живые выступления 
Керли исполнила «Tea Party», «Walking on Air» и «Strange» на мероприятии, посвящённом выходу фильма Alice in Wonderland Ultimate Fan Event 19 февраля 2010 года 26 мая 2010, певица выступила с «Tea Party» на открытии выставки Института Моды (Дизайн и Продажи) для Walt Disney Studios в Лос-Анджелесе

Track listing 
Цифровой макси сингл

Примечания

Ссылки 
 

Керли
Песни по мотивам «Алисы в Стране чудес»